Пењафијел има више значења:

 Пењафијел (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Пењафијел (Нопала де Виљагран), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Пењафијел (Елоксочитлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику